Блэкстон, Бла́кстон (, ) — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Блэкстон, Уильям (1723—1780) — английский политик, юрист, философ и историк права.
 Блэкстон, Милтон (1894—1974) — канадский альтист.

Топоним 
 Блэкстон (приток Пила) — река на северо-западе Канады (территория Юкон).
 Блэкстон (приток Бразо) — река в Канаде.

Прочее 
 Блэкстон (гостиница, Чикаго) ― гостиница в Чикаго, включенная в Национальный реестр исторических мест США.

См. также 
 Чёрный камень — разные значения

Примечания